Grupp H i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 24 juli och 3 augusti 2023. Gruppen består av , ,  och . De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Marocko

{{Resultat med trupp|id=GER-MAR
|nr       = 15
|bild     = 
|datum    = 24 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Colombia mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=COL-KOR
|nr       = 16
|bild     = 
|datum    = 24 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Sydkorea mot Marocko

{{Resultat med trupp|id=KOR-MAR
|nr       = 32
|bild     = 
|datum    = 30 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hindmarsh Stadium
|spelplats= Adelaide, South Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Tyskland mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=GER-COL
|nr       = 31
|bild     = 
|datum    = 30 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Sydkorea mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=KOR-GER
|nr       = 47
|bild     = 
|datum    = 3 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Marocko mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=MAR-COL
|nr       = 48
|bild     = 
|datum    = 3 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Perth Rectangular Stadium
|spelplats= Perth, Western Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023